

Bułgaria 
 Wrana – pałac
 Wrana – rzeka